Michael de la Pole peut se référer à trois personnes de la même famille :
 Michael de la Pole (v. 1330-1389),  comte de Suffolk, important administrateur ;
 Michael de la Pole (v. 1367-1415),  de Suffolk, important baron. Fils du précédent ;
 Michael de la Pole (v. 1394-1415),  de Suffolk, soldat et important baron. Fils du précédent.